Сезон 1991/92 стал для «Манчестер Юнайтед» 90-м (и последним) сезоном в Футбольной лиге, и 17-м подряд сезоном в высшем дивизионе английского футбола.

В этом сезоне «Юнайтед» впервые в своей истории выиграл Кубок Футбольной лиги, обыграв в финале «Ноттингем Форест». В чемпионате команда заняла второе место, уступив в упорной борьбе своим принципиальным соперникам, «Лидс Юнайтед».

Перед началом сезона в команду перешли датский вратарь Петер Шмейхель и английский правый защитник Пол Паркер. Юный валлийский вингер Райан Гиггз пробился в этом сезоне в основной состав и получил награду «Молодой игрок года по версии ПФА».

Российский полузащитник Андрей Канчельскис, который перешёл в «Юнайтед» в сезоне 1990/91, также стал одним из ключевых игроков в команде, сделавшись на правом фланге полузащиты более атакующей альтернативной Майку Фелану.

Предсезонные и товарищеские матчи

Первый дивизион Футбольной лиги

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Кубок Футбольной лиги

Кубок обладателей кубков УЕФА

Суперкубок УЕФА

Статистика игроков 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Взяты в аренду

Отданы в аренду

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1991/92 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1991-92
Манчестер Юнайтед